Guinas steht für:
 Guinas (Wahlkreis), einen Wahlkreis in Namibia
 Guinassee, einen Karstsee in Namibia